Курукшетра:

Мифология
 Курукшетра (санскр. «страна Куру») — страна Кауравов, часто упоминаемая в литературе ведийского периода, и чьей столицей был город Хастинапура.

Топонимы
 Курукшетра — индийский город, с которым ассоциируют страну Курукшетра.
 Курукшетра (с 1973) — округ в индийском штате Харьяна.

См. также 
 Куру

Примечания